

Южне сільське поселення — сільське поселення, Борзинський район, Забайкальський край
 Южне сільське поселення — сільське поселення, Кримський район, Краснодарський край